Before the Bleeding Sun — пятый студийный альбом группы Eternal Tears of Sorrow, вышедший в 2006 году.

Список композиций 
 «Sweet Lilith of My Dreams» — 4:51
 «Another Me» — 3:52
 «Red Dawn Rising» — 5:06
 «Upon the Moors» — 4:48
 «Sakura No Rei» — 2:12
 «Sinister Rain» — 5:41
 «Lost Rune of Thunder» — 4:03
 «Tar Still Flows» — 3:55
 «Angelheart, Ravenheart (Act I: Before the Bleeding Sun)» — 8:40

Участники записи 
Eternal Tears of Sorrow
 Аллти Ветеляйнен — вокал (скриминг), бас-гитара
 Ярмо Пуолаканахо — гитара
 Ристо Руутх — гитара
 Янне Тольса — клавишные
 Петри Санкала — ударные

Приглашённые музыканты
 Марко Хиетала (Tarot, Nightwish) — бэк-вокал (3, 5, 6 и 9 композиции)
 Тони Какко (Sonata Arctica) — бэк-вокал (3 и 9 композиции)
 Ярмо Кюльмянен (Scyron) — чистый вокал (3, 5, 6 и 9 композиции)
 Мириам «Sfinx» Ренвог (Ram-Zet, For My Pain…) — женский вокал (3, 5, 6 и 9 композиции)

Ссылки 
 Официальный сайт EToS
 Альбом «Before the Bleeding Sun» на Last.fm

Альбомы Финляндии
Альбомы мелодик-дэт-метала
Eternal Tears of Sorrow